1492. Wyprawa do raju 1492: Conquest of Paradise – film Ridleya Scotta
 1492: Conquest of Paradise – ścieżka dźwiękowa do filmu, autorstwa Vangelisa